Rocinante (aus span.: rocín „Gaul, (Schind-)Mähre“ und antes „vorher, vorhergehend“) bezeichnet:

 Rosinante, das Pferd Don Quijotes in Miguel de Cervantes’ Werk
 My Arae d, Planet im System My Arae